Фонтанка:
 Фонтанка — река в Санкт-Петербурге.
 Фонтанка — село в Одесском районе Одесской области Украины.
 Фонтанка — упразднённое село в Белогорском районе Крыма.
 Фонтанка — тип речных судов.
 «Фонтанка» — колёсный пароход Балтийского флота России.

Прочее 
 Фонтанка.ру — петербургское электронное СМИ.

См. также 
 Фонтанная улица